Das Herrendoppel der French Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Max Mirny und Daniel Nestor, die auch in diesem Jahr das Turnier gewinnen konnten. Im Finale trafen die topgesetzten Mirny und Nestor auf die Bryan-Zwillinge Bob und Mike, die sie mit 6:4 und 6:4 besiegten. Sowohl für Mirny als auch für Nestor war es der insgesamt vierte Titel in Roland Garros.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2012